Бестях-Юрюе () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Бестях-Юрюе — река, левый приток р. Тойоннох, координаты 61°31'	113°31’.
 Бестях-Юрюе — река, правый приток р. Куччугуй-Эдек, координаты 63°13'	110°05’.
 Бестях-Юрюе — река, левый приток р. Нуора, координаты 66°35'	122°55’.

Примечания